Куламуту   () — город в Габоне, административный центр провинции Огове-Лоло и департамента Лоло-Буангиди, расположенной в центральной части страны.

География 
Город находится в месте слиянии рек Лоло и Буэнгиди, на автодороге N6. Рядом с Куламуту расположен горный массив Шайю.

Климат

Инфраструктура 
В городе есть аэропорт, музей, кинотеатр и он известен своей ночной жизнью.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 22 978 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Габона